Hyperiella är ett släkte av kräftdjur. Hyperiella ingår i familjen Hyperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyperiella